Дум может означать:
 ДУМ — Духовное управление мусульман, официальная организация мусульман, возглавляемая муфтием.
 дум-метал (doom) — поджанр метала с преобладанием медленных темпов.
 Дум-дум — разрывные пули.
 Доктор Дум — суперзлодей из комиксов о супергероях Фантастической Четвёрки.
 «Дум» и «Дум: Аннигиляция» — фильмы, экранизации игр серии Doom.
  — фамилия.

См. также 
 Doom — многозначный термин
 Думер — многозначный термин
 Дума — многозначный термин

